MYC steht für:
 MYC, ein Gen und ein dadurch kodiertes Protein
 Manly Yacht Club, ein australischer Yachtclub
 Flughafen Maracay, Maracay, Venezuela (IATA-Code)
 Mae Young Classic, eine Wrestling-Serie

myc steht für:
 Mayeka, eine der Bantusprachen (ISO-639-3-Sprachcode)

Abkürzung